Сезон 2017/2018 годов — 81-й сезон для футбольного клуба «Атлетико Мадрид» в чемпионате Испании и 87-й со дня основания футбольного клуба.

Форма 
Производителем формы для клуба является компания Nike. Главным спонсором клуба, логотип которого изображён на футболке, является компания Plus500.

Состав команды 
 Список игроков, основного состава футбольного клуба «Атлетико Мадрид» в сезоне 2017/2018.

Предсезонные и товарищеские матчи

Товарищеские матчи

Кубок Ауди

Соревнования

Чемпионат Испании

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Кубок Испании

1/16 финала

1/8 финала

Лига чемпионов УЕФА

Групповой этап

Лига Европы УЕФА

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Товарищеский матч

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Атлетико Мадрид»

2017/2018
Атлетико Мадрид